El término Aries puede referirse:

 a Aries (constelación).
 al Aries (astrología), signo zodiacal de Aries.
 al Punto Aries de la eclíptica.
 a ARIES (radar), una familia de radares.
 a ARIES XXI, un observatorio astronómico situado en Madrid (España).
 a Aries (álbum), trabajo discográfico del cantante mexicano Luis Miguel.
 a Aries Cinematográfica Argentina, productora argentina de cine y televisión.
 a Aries (pecio), un buque mercante hundido en la ría de Arosa.
 al término binominal de la oveja, Ovis orientalis aries.
 a Aries (EP), trabajo discográfico de la cantante británica Alice Chater